La  d'artillerie navale est une unité militaire de l'Infanterie navale ukrainienne. Elle est baptisé du nom d'Oleksi Almazov.

EN 2014, la 406 brigade d'artillerie côtière, lors de l'annexion de la Crimée, les militaires qui ont refusé de prêter serment à la Russie sont revenus en Ukraine.

Créée en 2018, elle est basée à Mykolaïv.

Composition 
bataillon de chars de la brigade ;
66e bataillon d'artillerie, à Berdiansk ;
67e bataillon d'artillerie, à Otchakiv ;
65e bataillon de missiles côtiers, à Datchne ;
64e bataillon d'artillerie, à Bilhorod-Dnistrovskyï ;.

Personnalités de la brigade

Notes et références 

Brigade infanterie navale 406
Unité ou formation militaire créée en 2015